Narita, ville de la préfecture de Chiba, au Japon ;
 L'aéroport international de Tōkyō Narita.

Personnalités 
 Ken Narita (1945-2018), chanteur japonais.